Гран-при Японии 1992 года — пятнадцатый этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1992 года. Прошёл на трассе Судзука в Японии. Соревнования состоялись 25 октября 1992 года.

Перед гонкой 
в прошлом году Мэнселл именно в Японии вылетев с трассы подарил титул Сенне, поэтому он планировал наверстать упущенное. Сенна же хотел подарить мотористам Хонда последнюю победу для их мотора в родной Японии. Напомню, что со следующего года Хонда уходит из формулы-1 в качестве моториста. В Феррари заменили неугодного руководству Ивана Капелли на Николу Ларини, который заглох на старте Гран-при, но позже смог продолжить гонку с последней позиции. В команде March Карл Вендлингер был заменен на Яна Ламмерса, который не участвовал в Формуле-1 уже 10 лет.

Квалификация 
В квалификации Мэнселл опять был быстрейшим, занял поул опередив напарника Риккардо Патрезе. МакЛарены Сенны и Бергера были на второй линии. Бенеттон Шумахера оказался быстрее двух Лотусов, Херберта и Хаккинена. Во время второй квалификации шёл дождь, поэтому на результаты 1-й квалификации были выше.

Гонка 
На старте особых изменений позиций не произошло. Шестёрка лидеров осталась той же. В конце второго круга из-за проблем с двигателем Хонда сходит Айртон Сенна, причём на эту домашнюю гонку Хонда разработала специальный 900-сильный мотор, который был даже мощнее чем у Рено. Таким образом, эта последняя домашняя гонка для Хонды закончилась провалом. Также отличились пара Лотусов, идущих на 5-м и 6-м местах вслед за лидирующими Уильямсами, Бергером и Шумахером. На 6-м круге вылетел с трассы Оливье Груйяр. На 11-м круге Герхард Бергер заехал в боксы, выпуская вперёд Шумахера, который вышел на 3-е место, и оба Лотуса. На 13-м круге Михаэль Шумахер сошёл из-за проблем с коробкой передач. А Брандл, который недавно в слезах получил отказ от руководства Уильямс о месте на следующий сезон, благодаря сходам соперников прорвался на 6-е место. На 15-м круге из-за проблем с коробкой сошёл Херберт, шедший 3-м. На 3-е место теперь вышел другой гонщик Лотуса, Мика Хаккинен. До этого с 1987-го года гонщики Лотус ни разу не поднимались на подиум. Лучшим результатом для Хаккинена было 4-е место в этом сезоне. На 22-м круге вылетел Маурисио Гужельмин на Джордане. На питстопе Брандла возникли проблемы с гайкой левого заднего колеса и он выпустил вперёд Эрика Кома на Лижье, а сам откатился на 10-е место. Гашо в столкновении со своим напарником по Вентури Катаямой в последнем повороте, выбыл из борьбы, Катаяма же продолжил гонку. После неудачного пит-стопа Мэнселл выпустил вперёд Патрезе. На 44-м круге перед поворотом R130 взорвался двигатель у Мэнселла, на этом же круге сошёл последний Лотус Хаккинена из-за проблем с двигателем. Таким образом тройка лидеров выглядела так: Патрезе, Бергер, Брандл. В таком порядке они и финишировали. Примечательным также был и результат Кристиана Фиттипальди, финишировавшего 6-м. Рекорд круга Мэнселла никто в этой гонке побить так и не смог, и поэтому Найджел установил рекорд по количеству быстрейших кругов в сезоне (10). Патрезе одержал 6-ю победу в карьере.

|}

 Лучший круг: Найджел Мэнселл 1:40,646

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Японии
События 25 октября
Октябрь 1992 года
Спорт в Японии в 1992 году
Международные спортивные соревнования в Судзуке